Braess oder Bräss ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Braess (* 1938), deutscher Mathematiker, Namensgeber des Braess-Paradoxons
 Hans-Hermann Braess (* 1936), deutscher Automobilforscher
 Hermann Bräss (auch: Braess; 1738–1797), deutscher evangelischer Pfarrer und Zeitungsherausgeber
 Paul Braess (1904–1972), deutscher Versicherungswissenschaftler